Javier Miranda puede referirse a:
 Javier Miranda Munizaga (1930-2022), conductor de televisión y locutor chileno.
 Javier Miranda (1964), abogado, activista de derechos humanos y político uruguayo.
 Javier Miranda-Luque (1959), escritor y publicista hispano-venezolano.
 Javier Miranda Martínez (1954-2019), empresario español.